Hammerella är ett släkte av kvalster. Hammerella ingår i familjen Granuloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hammerella